Штитаре може бити:

 Штитаре, насељено место града Новог Пазара, Република Србија
 Штитаре, насељено место града Крушевца, Република Србија
 Штитаре, насељено место у округу Њитра, Њитрански крај, Словачка Република

У ботаници:
 Штитаре - биљна породица -{Apiaceae}-